Валлуа () — фамилия и топоним:

 Валлуа — французская коммуна департамента Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.

Персоналии
 Валлуа, Анри Виктор (Henri Victor Vallois; 1889—1981) — французский антрополог.
 Жан Валлуа (Jean Vallois) — псевдоним французского писателя Эммануэля Бова, при рождении Эммануэля Бобовникова (1898—1945).

См. также 
 Валуа (значения)